Абу́ Бакр А́хмад ибн Муха́ммад аль-Марру́зи (, ум. в 888 году в Багдаде) — известный багдадский хадисовед и факих ханбалитского мазхаба, ученик и последователь Ахмада ибн Ханбаля.

Биография 
Его полное имя: Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Хаджжадж аль-Маррузи (). Абу Бакр родился около  года. Его отец был хорезмийцем, а мать — родом из Мерверруда (Марруз) в Хорасане.

Был одним из выдающихся учеников и последователей Ахмада ибн Ханбаля, обучался хадисам у Харуна ибн Ма’руфа, Убайдуллаха ибн Умара аль-Каварири, Усмана ибн Абу Шейбы и др. От него передавали хадисы: Абу Бакр аль-Халлал, Мухаммад ибн Мухаллад аль-Аттар, Абдуллах аль-Хараки и многие другие. Абу Бакр аль-Халлал называл аль-Маррузи самым выдающимся учеником Ахмада ибн Ханбаля, так же о нём отзывался аль-Хатиб аль-Багдади.

Абу Бакр аль-Маррузи скончался в месяце Джумада аль-уля 275 года по мусульманскому календарю (888 год) в Багдаде.

Библиография 
Множество трудов аль-Маррузи не сохранилось и известны лишь их названия.
 Ахлак аш-шуюх ва ахбарухум ( — Нравы шейхов и известия о них)
 аль-Адаб ( — Этикет)
 ас-Сунан би-шавахид аль-хадис ()
 аль-Вар’ ( — Богобоязненность)
 аль-Кисас ( — Рассказы)
 аль-Макам аль-махмуд ( — Славное место)

Примечания 

Хадисоведы
Ханбалиты